Andreas Spann (Ulm, 1984. május 17. –) német labdarúgó, az FV Illertissen csatára.

További információk 
Andreas Spann adatlapja a transfermarkt.de oldalon 

1984-ben született személyek
Német labdarúgók
A Borussia Mönchengladbach labdarúgói
A Borussia Mönchengladbach II labdarúgói
A Heidenheim labdarúgói
A VfL Osnabrück labdarúgói
Labdarúgócsatárok
Élő személyek
Ulmiak